Stary cmentarz żydowski w Bełżycach
 Nowy cmentarz żydowski w Bełżycach